Влади́мир Зу́ев:
 Зуев, Владимир Александрович (1918—1986) — заслуженный архитектор УССР.
 Зуев, Владимир Владимирович (род. 1956) — физик, член-корреспондент РАН.
 Зуев, Владимир Евсеевич (1925—2003) — советский физик, академик АН СССР.
 Зуев, Владимир Петрович (род. 1976) — российский драматург.
 Зуев, Владимир Сергеевич (род. 1985) — украинский фигурист. Примечания